Antiga grècia:
 Apatheia: és un concepte filosòfic emprat pels estoics i els cínics.
 Astronomia:
 8273 Apatheia: és un asteroide.